Мемориал Эйве — международные турниры по шахматам проводившиеся в 1987—1996 годах преимущественно в Амстердаме (в 1990 году турнир проходил в Роттердаме).

Победители

Литература

Ссылки 
 Информация о турнирах 

Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1987 года
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Исчезли в 1996 году
Спорт в Нидерландах в 1987 году
Мемориальные шахматные турниры